Iveta Benešová og Barbora Záhlavová-Strýcová var forsvarende mester, men Benešová valgte ikke at deltage.
Záhlavová-Strýcová spillede sammen med Petra Cetkovská, men de tabte i semifinalen mod det top-seedede par Sara Errani og Roberta Vinci som vandt i finalen over Francesca Schiavone pg Flavia Pennetta 6–0, 6–2.

Seedning

  Sara Errani /  Roberta Vinci (Mester)
  Nuria Llagostera Vives /  Arantxa Parra Santonja (Første runde)

<li>  Olga Govortsova /  Vladimíra Uhlířová ''(Første runde)
<li>  Nina Bratchikova /  Darija Jurak ''(Første runde)

Kampe
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Kvartfinale
| RD3=Semifinale
| RD4=Finale

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= S Errani  R Vinci
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= D Kustova  O Savchuk
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=  S Stephens
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=[3]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= S Halep  J Husárová
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3='[10]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= N Bratchikova  D Jurak
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=

Referencer
 Main Draw

WTA Tour 2012